Хокај може да буде:

 Хокај, суперхерој
 Хокај (Ајова)
 Хокај (ТВ серија)